Paderne kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Paderne (ort), Faro, Albufeira, 
 Paderne (freguesia i Portugal, Faro, Albufeira, lat 37,17, long -8,20), 
 Paderne (freguesia i Portugal, Viana do Castelo), Melgaço,

Spanien 

 Paderne (kommun i Spanien), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar